Ленчна () — город в Польше, входит в Люблинское воеводство, Ленчинский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 18,98 км². Население — 21 802 человека (на 2004 год).

История

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Люблинского воеводства